Rada Pięciuset (Grecja)
 Rada Pięciuset (Francja)